Pakt z diabłem – termin z dziedziny demonologii.

 Filmy
 Pakt z diabłem – amerykańsko-brytyjski dramat kryminalny z 2015 roku, w reżyserii Scotta Coopera
 Pakt z diabłem – brytyjsko-kanadyjski horror z 2004 roku, w reżyserii Allana A. Goldsteina